Daria Pogorzelecová (* 20. července 1990 Gdaňsk) je polská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začala v 10 letech v rodném Gdaňsku v klubu Wybrzeże. Vrcholově se připravuje v tréninkovém sportovním centru polského námořnictva v Gdini. Jejím klubovým a osobním trenérem je Tomasz Lisicki. V polské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2008 střídavě ve střední a polotěžké váze do 78 kg.

V roce 2012 obsadila evropskou kontinentální kvótu pro start na olympijských hrách v Londýně. Do Londýna přijela výborně připravená, zastavila jí až ve čtvrtfinále po boji na zemi favorizovaná Brazilka Mayra Aguiarová. V opravách však takticky nezvládla konec zápas s vážně zraněnou (koleno) Maďarkou Abigél Joóovou a půl minuty před koncem se za vedoucího stavu na body (yuko) nechala hodit na ippon technikou uči-mata. Obsadila dělené 7. místo.

V roce 2016 se přímo kvalifikovala na olympijské hry v Riu, kde prohrála po taktickém boji na tresty s Němkou Luise Malzahnovou. Od roku 2017 startuje v nižší střední váze do 70 kg.

Vítězství 
 2010 - 1x světový pohár (Tallinn)
 2014 - 2x světový pohár (Tallinn, Taškent)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Polsku

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Darie Pogorzelecové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Darié Pogorzelecové na judobase.org

Polské judistky
Polští olympionici
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Ženy
Narození 20. července
Narození v Gdaňsku